Vanguard — авангард (передовой отряд), может также означать:

В технике 
 HMS Vanguard — название нескольких кораблей флота Великобритании.
 Vanguard — серия британских подводных лодок
 Проект Vanguard — первая попытка США создать средства выведения и космические спутники. Проект включал ракету Vanguard и серию спутников, среди которых значимыми были Vanguard TV3, Vanguard-1, Vanguard-2 и Vanguard-3
 Vickers Vanguard — британский пассажирский турбовинтовой самолёт
 Argo Vanguard 6х6 — вездеход.

В индустрии развлечений 
 Medal of Honor: Vanguard — компьютерная игра для PC
 Call of Duty: Vanguard — видеоигра, вышедшая в 2021 году.
 Vanguard: Saga of Heroes — компьютерная игра для PC
 Vanguard (аркада) — видеоигра для Atari
 Vanguard (Cardinal SYN) — рыцарь, персонаж игры Cardinal SYN
 Vanguard Records — американский лейбл звукозаписи
 Vanguard — финская готик-метал группа

Разное 
 The Vanguard Group — американская инвестиционная компания
 VANGUARD — производитель фото- видео- аксессуаров и спортивной оптики
 Vanguard — американская частная военная компания